Wang Xin puede referirse a las siguientes personas:

 Wang Xin (bádminton), jugadora de bádminton china;
 Wang Xin (saltadora), saltadora china;
 Wang Xin (yudoca), yudoca china.